Anne Seymour kan avse:
Anne Seymour - engelsk hovfunktionär (1510-1587)
Anne Seymour (skådespelare) - amerikansk skådespelare (1909-1988)